Allier (rivier), een rivier in Frankrijk
Allier (departement), een departement in Auvergne (Frankrijk)
Allier (Hautes-Pyrénées), een dorp in Hautes-Pyrénées (Occitanie, Frankrijk) 
Allier (Dordogne), een dorpje in Dordogne (Aquitanië, Frankrijk)
Allier (Lier), een voormalig gehucht in of nabij het huidige Lier